Zoopsidella är ett släkte av bladmossor. Zoopsidella ingår i familjen Lepidoziaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Bladmossor
Zoopsidella